Kajugowie (ang. Cayuga) – plemię Indian północnoamerykańskich
 Cayuga – jezioro w USA, w stanie Nowy Jork
 Cayuga - niewielka wyspa na rzece Niagara

Miejscowości w USA:
 Cayuga – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Vermillion
 Cayuga – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Cayuga – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sargent
 Cayuga – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Delaware
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cayuga (ang. Cayuga County) – w stanie Nowy Jork